est le second album du groupe de metal progressif américain Periphery, sorti le  sous les labels Sumerian Records et Century Media Records.

Liste des titres

Notes et références 

Album musical sorti en 2012
Album de Periphery
Album publié par Sumerian Records